Vernor Vivian »Jake, Jumpin' Jackie« Forbes, kanadski profesionalni hokejist, * 4. julij 1897, Toronto, Ontario, Kanada, † 30. december 1985.

Forbes je v ligi NHL preživel 13 sezon, v katerih je nastopil za moštva Toronto St. Patricks, Hamilton Tigers, New York Americans in Philadelphia Quakers. Stanleyjevega pokala ni osvojil nikoli, v ligi NHL je v vseh 13 sezonah nastopil zgolj na 2 tekmah končnice. Še najbližje Stanleyjevemu pokalu je bil v sezoni 1924/25, ko je morebitni prvi naslov Hamilton Tigersov razblinila igralska stavka. Forbes je bil predtem vpleten še v en incident, ko je celotno sezono 1921/22 izpustil zavoljo pogodbenega spora.

Kariera
Forbes je kot domačin iz Toronta kariero pričel v lokalnih mladinskih Toronto Aura Lee in Toronto Goodyears. Že leta 1919 mu je uspel preboj v ligo NHL, saj je tedaj kot prost igralec podpisal za Toronto St. Patrickse. Za slednje je v sezoni 1919/20 nastopil na 5 tekmah, v naslednji sezoni 1920/21 je zbral 20 nastopov. Zaradi nestrinjanja z novo pogodbo (zahteval je plačo 2500 dolarjev) so ga vodilni v klubu suspendirali in zaradi tega spora je naposled izpustil celotno sezono 1921/22. Ta incident je polnil naslovnice časopisov in Forbes je s tem postal prvi igralec v zgodovini lige NHL, ki je zaradi pogodbenega spora presedel celotno sezono.

Po koncu sezone so ga v klubu v zameno za gotovino izpustili v drugo NHL moštvo, Hamilton Tigers. V jeklarskem Hamiltonu je ostal tri sezone in bil v vsaki sezoni vodilni hokejist svoje ekipe po številu zbranih nastopov. Še posebej uspešna je bila zanj sezona 1924/25, ko je zbral šest shutoutov in temu dodal 19 vratarskih zmag, s čimer je zasedel prvo mesto ligaške vratarske lestvice. Kmalu se je zapletel v nov kadrovski spor, v katerem so se igralci Tigersov združili zoper lastnike kluba. Situacijo je naposled razrešilo vodstvo lige NHL, ki je vskočilo in poskrbelo za selitev moštva v New York. Moštvo se je odslej imenovalo New York Americans, Forbes pa je v njem ostal nadaljnje tri sezone. Med drugim je zaigral tudi na tekmi proti Montreal Canadiensom 15. decembra 1925, prvi NHL tekmi v New Yorku. Na nasprotni strani je tedaj vrata Montreala branil Georges Vézina, končni izid pa je bil 3–1 v korist Canadiensov.

Sredi sezone 1927/28 je Forbes izgubil službo pri Americansih in nazadoval v nižjeligaša Providence Reds, ki ga je še pred koncem sezone nato zamenjal za drugega nižjeligaša Niagara Falls Cataracts. V sezoni 1928/29 je branil barve Can-Am moštva New Haven Eagles, ob tem je na eni tekmi kot zasilna rešitev nastopil tudi za New York Americanse. Enako se je ponovilo tudi v naslednji sezoni, v kateri je bil še naprej član New Haven Eaglesov. Po 40 nastopih za Eaglese v sezoni 1930/31 se je vnovič vrnil v ligo NHL, v kateri je dvakrat branil vrata moštva Philadelphia Quakers, ki je tedaj doživljalo katastrofalno sezono. V sezoni 1931/32 je šestkrat zaigral za New York Americanse, a se je nato vrnil v ligo Can-Am, v kateri je zbral tri nastope za Springfield Indianse in sedem za Bronx Tigerse. V sezoni 1932/33 je zbral še svoj zadnji nastop v ligi NHL, sezono je končal pri New Haven Eaglesih. Zatem je Forbes tri sezone preživel v ligi IHL, v kateri je branil barve moštev Windsor Bulldogs, Syracuse Stars, London Tecumsehs in Rochester Cardinals. Aktivno igralsko kariero je končal v moštvu Syracuse Stars v sezoni 1935/36.

Pregled kariere

|-
| Toronto Aura Lee
| OHA-Ml.
| 16/17
|
| 6
| 14
| 
| 
| 
| 
| 2.33
| 
|
| 6
| 18
|
|
|
|
| 3.00
|
|-
| Toronto Aura Lee
| OHA-Ml.
| 17/18
|
| 4
| 13
| 
| 
| 
| 
| 3.25
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Goodyears
| TIHL
| 18/19
|
|
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Aura Lee
| OHA-Ml.
| 19/20
|
| 6
| 27
| 
| 
| 
| 
| 4.50
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Goodyears
| TIHL
| 19/20
|
|
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 19/20
|
| 5
| 21
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.20
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 20/21
|
| 20
| 78
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.83
| 
|
| 2
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.50
|
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Tigers
| NHL
| 22/23
|
| 24
| 110
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.49
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Tigers
| NHL
| 23/24
|
| 24
| 68
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.75
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Tigers
| NHL
| 24/25
|
| 30
| 60
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.96
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 25/26
|
| 36
| 86
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.30
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 26/27
|
| 44
| 91
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.01
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 27/28
|
| 16
| 51
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.12
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Reds
| Can-Am
| 27/28
|
| 13
| 20
| 
| 
| 
| 
| 1.54
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Niagara Falls Cataracts
| Can-Pro
| 27/28
|
| 8
| 16
| 
| 
| 
| 
| 2.00
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 28/29
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Eagles
| Can-Am
| 28/29
|
| 26
| 29
| 
| 
| 
| 
| 1.12
| 
|
| 2
| 4
|
|
|
|
| 1.95
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 29/30
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.86
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Eagles
| Can-Am
| 29/30
|
| 40
| 101
| 
| 
| 
| 
| 2.52
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Eagles
| Can-Am
| 30/31
|
| 40
| 140
| 
| 
| 
| 
| 3.50
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Quakers
| NHL
| 30/31
|
| 2
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.50
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 31/32
|
| 6
| 16
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.67
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Indians
| Can-Am
| 31/32
|
| 3
| 16
| 
| 
| 
| 
| 5.33
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bronx Tigers
| Can-Am
| 31/32
|
| 7
| 16
| 
| 
| 
| 
| 2.29
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 32/33
|
| 1
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.71
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Eagles
| Can-Am
| 32/33
|
| 5
| 15
| 
| 
| 
| 
| 3.00
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Windsor Bulldogs
| IHL
| 33/34
|
| 36
| 89
| 
| 
| 
| 
| 2.47
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Stars
| IHL
| 34/35
|
| 8
| 21
| 
| 
| 
| 
| 2.47
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Tecumsehs
| IHL
| 34/35
|
| 8
| 20
| 
| 
| 
| 
| 2.40
| 
|
| 5
| 12
|
|
|
|
| 2.25
|
|-
| Rochester Cardinals
| IHL
| 35/36
|
| 5
| 20
| 
| 
| 
| 
| 4.00
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Stars
| IHL
| 35/36
|
| 5
| 15
| 
| 
| 
| 
| 2.73
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Viri

Zunanje povezave

Kanadski hokejski vratarji
Hokejisti Toronto Aura Lee
Hokejisti Toronto Goodyears
Hokejisti Toronto St. Patricks
Hokejisti Hamilton Tigers
Hokejisti New York Americans
Hokejisti Providence Reds
Hokejisti Niagara Falls Cataracts
Hokejisti New Haven Eagles
Hokejisti Philadelphia Quakers
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti Bronx Tigers
Hokejisti Windsor Bulldogs (IHL)
Hokejisti Syracuse Stars
Hokejisti London Tecumsehs
Hokejisti Rochester Cardinals